Tietz – niemieckie nazwisko
 Johann Daniel Tietz (Tietze, Titius) (1729-1796) – pomorski astronom, fizyk i biolog
 Hermann Tietz (1837-1907) – niemiecki kupiec
 Zbigniew Tietz (ur. 1964) – polski piłkarz
 Stefan Tietz (ur. 1965) – polski żużlowiec
 Ole Tietz (ur. 1987) – niemiecki wioślarz

Zobacz też 
 Zespół Tietza – zespół wad wrodzonych, został nazwany na cześć Waltera Tietz